Fukagawa steht für:

 Fukagawa, Stadt in der Unterpräfektur Sorachi auf Hokkaidō, Japan
 Fukagawa (Tokio), historischer Stadtbezirk

Fukagawa ist der Familienname folgender Personen:

 Daisuke Fukagawa (* 1999), japanischer Fußballspieler
 Tomotaka Fukagawa (* 1972), japanischer Fußballspieler